Промы́шленный переулок — название улиц в различных городах России.

 Промышленный переулок — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Промышленный переулок — улица в Томске.

См. также 
 Промышленный проезд
 Промышленная улица